Spicks and Specks – drugi z kolei wydany album Bee Gees. Został wypuszczony w Australii w roku 1966. Album ten "zabrał" braci do Kyamba Smith Hall w Wagga Wagga w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie tworzyły swoje przeboje takie gwiazdy jak: Billy Thorpe czy The Easybeats.

Lista utworów 
Pierwsza strona płyty:

Druga strona płyty:

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1966